Ez a lista a világon található már üzemelő vagy még építés alatt álló metróüzemeit és S-Bahn rendszereit sorolja fel.

Metróhálózatok listája

Metrórendszerek építés alatt
Az alábbi metróhálózatok jelenleg építés/tervezés alatt állnak

Képgaléria

Jegyzetek

Források

Irodalom

Fordítás

További információk
Light Rail and Metro Systems in Europe European Rail Research Advisory Council 
Public Transportation Fact Book American Public Transportation Association 
Metro List at CityRailTransit.com website 
Openstreetmap subway project 

Vasúttal kapcsolatos listák